Der Kanton Ancy-le-Franc war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Ancy-le-Franc. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1976 bis 2015 Alain Henry (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Ancylefranc
Aufgelöst 2015